Jettenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Jettenbach, Kusel – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Jettenbach, Bayern – kommun i Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern,